gmina Biedrzychowice – dawna gmina wiejska, powiat prudnicki, województwo opolskie
 gmina Biedrzychowice – dawna gmina wiejska, powiat lubański, województwo wrocławskie

Zobacz też 
 Biedrzychowice